Reptilen kan avse
Reptilen (film, 1948) – amerikansk film i regi av Anthony Mann
Reptilen (film, 1966) – brittisk film i regi av John Gilling
Reptilen (film, 1973) – fransk film med bland andra Yul Brynner och Henry Fonda